Tarhan peut faire référence à :

Personnalités 
  (1852-1937), dramaturge et poète turc
 Emine Ülker Tarhan (1963-), une juriste et femme politique turque
  (1980-), boxeur turc
  (1978-), activiste turc
  (1978-), artiste musical turc

Autres 
 , une subdivision administrative de l'Iran
 , compagnie charter basée à Istanbul en Turquie

Source de la traduction 

Homonymie
Homonymie de patronyme